Georg Richerz ist der Name folgender Personen:

* Georg David Richerz (1742–1811), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Lübeck